Marowitz ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Marowitz (1934–2014), US-amerikanischer Dramaturg
 Sam Marowitz (* um 1920; † unbekannt), US-amerikanischer Jazzmusiker